Меза́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Виньобль и Бастид. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81164.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 28 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к западу от Альби.

На юге коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 398 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 250 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 187 были экономически активными, 63 — неактивные (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 78,0 %). Из 187 активных работали 178 человек (100 мужчин и 78 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 63 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 2005 года.

Примечания

Ссылки